Ушанка:
 Ушанка — головной убор в России.
 Ушанка — порода кур.

См. также 
 Ушановка